Ride the Wings of Pestilence (2004) är den första singeln från post-hardcorebandet From First to Lasts debutalbum, Dear Diary, My Teen Angst Has A Bodycount.

Musiksinglar 2004